Оупал има више значења:
 Оупал (Вирџинија)
 Оупал (Вајоминг)